Matilde de Boulogne (1105? – 3 de maig de 1152) va ser comtessa de Boulogne i, per matrimoni amb Esteve de Blois, reina consort d'Anglaterra.

Biografia 
Va néixer a Boulogne, única descendent del comte Eustaqui III de Boulogne i de Maria d'Escòcia.

El 1125 es va casar amb Esteve de Blois, comte de Mortain i nebot del rei anglès Enric Beauclerc. El seu pare va abdicar i es va retirar a un monestir aquell mateix any, deixant que Matilde i el seu marit governessin conjuntament el comtat. La parella va residir a Londres i tingueren dos fills (Balduí i Matilde) que moriren en la infància.

Matilde i Enric eren a Boulogne el 1135 quan arribà la notícia de la mort d'Enric I. Aprofitant que el comtat de Boulogne controlava els ports marítims de la zona Esteve es va afanyar a arribar a Londres i fer-se coronar rei, avançant-se a la filla d'Enric l'emperadriu Matilde. La seva esposa Matilde no el va poder acompanyar perquè es trobava en avançat estat de gestació. Quan hagué donat a llum a un nen, Eustaqui, va anar també a Anglaterra i seria coronada reina la Pasqua de 1136.

La coronació d'Enric va ser contestada pels partidaris de l'emperadriu Matilde, que era cosina germana tant d'Esteve com de Matilde (les dues Matildes eren filles de Maria i Matilde, filles de Malcolm III d'Escòcia). Esclatà una guerra civil que es coneix com l'Anarquia, i en la que Matilda demostrà ser un dels principals actius del seu marit: quan Esteve fou capturat a la Batalla de Lincoln ella va passar a liderar la seva causa. La sort va canviar quan va aconseguir capturar Robert de Gloucester, el germà de l'Emperadriu, i va alliberar a Esteve a través d'un intercanvi de presoners. Finalment Esteve va aconseguir consolidar-se al tron i l'Emperadriu Matilde va fugir d'Anglaterra.

L'any 1150 el seu marit va deixar el co-govern del comtat. Matilde va governar en solitari durant un any, i el 1151 va cedir-lo al seu fill gran Eustaqui IV de Boulogne.

Va morir al Castell de Hedingham el 3 de maig de 1152, amb 47 anys. Fou sepultada a l'Abadia de Faversham, que havia estat fundada per ella i el seu marit.

Família 

Matilde es casà el 1125 a Westminster amb Esteve de Blois (vers 1096 - 1154). Del matrimoni nasqueren:
 Balduí de Blois (mort el 1135)
 Matilde de Blois (mort el 1135)
 Eustaqui de Blois (1127 - 1153), comte de Boulogne com a Eustaqui IV.
 Guillem de Blois (mort el 1159), comte de Boulogne com a Guillem I.
 Maria de Blois (1131 - 1180), comtessa de Boulogne, casada amb Mateu d'Alsàcia († 1173)

Notes i referències 

Comtes de Boulogne
Reis consorts d'Anglaterra
Persones de Boulogne-sur-Mer
Morts a Anglaterra
Comtes anglesos
Comtes britànics
Polítics dels Alts de França